Buqing peut faire référence à : 
 Ma Buqing (1897 ou 1901 - 1977), officier hui de la Clique des Ma.
 Su Buqing (1902-2003), mathématicien chinois.